PMV peut faire référence à:

 Panneau à messages variables ;
 Plan Maroc Vert.
Sigle de 3 caractères